

Geografia 
 Obreja – comune della Romania nel distretto di Caraș-Severin, nella regione storica del Banato
 Obreja Veche – comune della Moldavia nel distretto di Fălești

Persone 
 Grigore Obreja – canoista rumeno